Borkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Borkowo est un village de la voïvodie de Podlachie
 Borkowo est un village de la voïvodie de Mazovie